Sarma – najmocniejszy wiatr górski na Jeziorze Bajkalskim.
 Sarma – tybetański termin tradycji Sakja, Kagju, Gelug "nowego przekazu" Buddyzmu tybetańskiego
 sarma – w wielu językach gołąbki, zawijane w liście winogronowe

sv:Dolmar#Sarma